Governors Island kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Governors Island, Newfoundland, ö, 
 Governors Island, Prince Edward Island, ö,